Het seizoen 2008/2009 van de Zondag Hoofdklasse C ging van start in het weekend van 6 en 7 september 2008. De Zondag Hoofdklasse C is een van de zes afdelingen in de Hoofdklasse, de hoogste klasse in de Nederlandse amateurvoetbalcompetitie. De regerend kampioen was Achilles '29, dat in het seizoen 2007/08 met 61 punten uit 26 wedstrijden kampioen werd.

Dit seizoen keerden de volgende drie verenigingen niet terug:
 VV Rheden
 SVBO
 SC Enschede

Germania en SC Joure werden kampioen in de Zondag eerste klasse E en Zondag eerste klasse F en dwongen zo rechtstreekse promotie af. Alcides speelde in de nacompetitie eerst tegen RKHVV (0-3 en 4-0 winst), daarna tegen SVBO (4-3-verlies en 5-1 winst) en tot slot de beslissende wedstrijd tegen SC Erica: 4-0. Daarmee was Alcides de derde nieuwkomer.

Teams

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom vermeld.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag C